La Pervaja liga 1995 fu la quarta edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Vysšaja Liga assieme al  e allo .

Stagione

Novità 
Dalla Pervaja liga 1994 vennero promossi in Vysšaja Liga il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga l', la , l'Erzu Groznyj, lo  e l'Interros Krasnoznamensk. Dalla Vysšaja Liga vennero retrocessi la  e il , mentre dalla Vtoraja liga vennero promossi il , il , la , la  e lo , vincitore dello spareggio promozione tra le prime classificate nei gironi Siberia ed est.

Il Sokol Saratov cambiò denominazione in .

Formula 
Il numero di squadre (22) e la formula a girone unico furono confermate, ma furono introdotte alcune importanti novità. Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime tre classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Liga, mentre le ultime tre classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoraja liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1996.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1996.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lo Smena-Saturn San Pietroburgo non si è successivamente iscritto al campionato russo di calcio.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1995
 Kubok Rossii 1995-1996
 Vtoraja liga 1995

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
1995